Burgen peut désigner:
Burgen, ville de l'arrondissement de Bernkastel-Wittlich en Rhénanie-Palatinat
Burgen, ville de l'arrondissement de Mayen-Coblence en Rhénanie-Palatinat